Лоудер, Джеймс
 Лоудер, Дэнни